Моско́вский педагоги́ческий госуда́рственный университе́т — высшее учебное заведение в Москве, включающее 11 институтов, 4 факультета и 5 филиалов.

Сокращённое название — МПГУ, полное официальное название — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет».

Указом президента России от 2 февраля 2009 года университет включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

История 

История Московского педагогического государственного университета начинается с 1872 года, когда были основаны Московские высшие женские курсы (МВЖК), существовавшие до 1918 года (с перерывом в 1888—1900 гг.).

В 1918 году МВЖК были преобразованы во Второй Московский государственный университет (II МГУ).

В 1930 году 2-ой МГУ был разделён на три самостоятельных вуза, в числе которых был Московский государственный педагогический институт, ставший правопреемником университета.

В 1932—1938 годах институт носил имя А. С. Бубнова, в 1941—1997 годах — имя В. И. Ленина.

В 1990 году МГПИ получил статус университета и современное название.

Курсы Герье (1872—1888) 
Первое в России учебное заведение для женщин с университетской программой. Основаны профессором Московского университета В. И. Герье.

Открытие курсов состоялось 1 ноября 1872 года. Программа обучения первоначально была двухлетней, с 1876/77 учебного года стала трёхлетней. Специализация почти не была предусмотрена, преобладали историко-филологические дисциплины. Никаких формальных прав окончание курсов Герье не давало.

Курсы работали в помещении I Московской мужской гимназии (1872—1873), затем в помещении Музея Политехнической выставки на Пречистенке (1873—1877) и в здании, специально выстроенном для Политехнического музея (1877—1888).

Число слушательниц на курсах было по тем временам довольно высоким: к середине 80-х годов оно превышало 200 человек.

В 1886 году Министерством народного просвещения был воспрещён приём на курсы, в 1888 году они закрылись.

«Общедоступные чтения» и «коллективные уроки» (1888—1900) 
С 1886 года (когда был прекращён приём на курсы Герье) в Политехническом музее началось чтение «общедоступных лекций» для женщин, организованное систематически по отдельным циклам. В основном лекции читали те же профессора, что работали перед тем на курсах, и проходили они в тех же помещениях. «Общедоступные лекции» продолжались до 1892 года, когда они были закрыты правительством.

С того же 1886 года существовали «коллективные уроки», организованные Московским обществом воспитательниц и учительниц, отличавшиеся уклоном в сторону естественных наук. В 1892 году большая часть преподавателей и слушательниц «общедоступных чтений» влилась в «коллективные уроки», проводившиеся до 1900 года, когда были вновь открыты Московские высшие женские курсы.

Московские высшие женские курсы (1900—1918)

II Московский государственный университет (1918—1930) 

16 октября 1918 года по решению Народного комиссариата просвещения Курсы были преобразованы во второй Московский государственный университет в составе трёх факультетов: историко-филологического, физико-математического и медицинского. В 1921 во 2-м Московском государственном университете был организован педагогический факультет, в будущем определивший лицо университета.

Московский государственный педагогический институт им. А. С. Бубнова (1930—1941) 

В 1930 году на основе 2-го Московского университета было создано три самостоятельных института:
 2-й Московский государственный медицинский институт (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова);
 Московский государственный институт тонкой химической технологии (ныне Московский технологический университет (МИТХТ));
 Московский государственный педагогический институт на базе педагогического факультета.

Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (1941—1990) 

В годы войны МГПИ продолжал обучение и научную работу, которая прерывалась лишь на короткий срок с 17 октября по 17 ноября 1941, во время осадного положения в столице. Из-за войны были пересмотрены учебные планы и программы, с переходом на сокращённое трёхлетнее обучение. Многие студенты и преподаватели, аспиранты МГПИ ушли на фронт. Четверо из них удостоены звания Героя Советского Союза: А. Ф. Акимова, В. Л. Белик, Д. П. Жмуровский, Н. Ф. Рубцов. В 1944 году при МГПИ были открыты Высшие педагогические курсы, тогда же институт получил право защиты диссертаций на факультетах.

В годы войны к МГПИ были присоединены Московский дефектологический институт (на его основе в МГПИ создан дефектологический факультет) и Московский индустриально-педагогический институт имени К. Либкнехта (основанный в 1923 году, слился с МГПИ в 1943 году). Реорганизация того времени затронула и другие педагогические учебные заведения Москвы: Московский художественный учительский институт и Московский учительский институт иностранных языков стали факультетами Московского городского педагогического института (с 1946 года — МГПИ им. В. П. Потёмкина).

В 1960 году к МГПИ был присоединён Московский городской педагогический институт имени В. П. Потёмкина.

В 1972 году МГПИ отметил своё 100-летие. В честь юбилея были выпущены набор открыток, специальный выпуск газеты «Ленинец» и значок института.

Московский педагогический государственный университет (после 1990) 

1 августа 1990 года Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина был преобразован в педагогический университет им. В. И. Ленина (Приказ ГК СССР по народному образованию № 543 от 01.08.1990 г.).

Приказом Минобрнауки РФ от 23 мая 2011 года Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет» было переименовано в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет».

В ноябре 2012 года Министерством образования и науки России МПГУ был включён в т. н. «список вузов с признаками неэффективности». На официальном сайте МПГУ сообщается, что включение университета в этот список произошло вследствие технической ошибки, однако не уточняется, в чём эта ошибка заключалась. По итогам рассмотрения вопроса министерство признало, что университет нуждается в оптимизации своей деятельности.

В 2014 году агентство «Эксперт РА» включило вуз в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый класс «D».

В феврале 2015 года руководство Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова и МПГУ выступили с предложением к Министру образования и науки России Д. В. Ливанову о слиянии. Министерство образования и науки РФ на заседании соответствующей комиссии единогласно одобрило слияние. Реорганизацию поддержали в Департаменте образования города Москвы.

В 2017 году МПГУ впервые вошёл в мировую лигу ведущих университетов, заняв 722 место в международном рейтинге Round University Ranking (RUR)[8]. В международном рейтинге университетов uniRank University Ranking™ 2019 года занимает 37 место среди 376 российских университетов-участников этого рейтинга[9].

В 2019 году занял 1101—1200 место в Международном рейтинге «Три Миссии Университетов» и в 2020 году — 38 место в рейтинге вузов России по версии РАЭКС.

Учебные корпуса и здания 
Главный корпус университета на Малой Пироговской улице д. 1, стр. 1, строительство которого завершено в 1913 году. Был спроектирован специально как здание учебного заведения — Московских высших женских курсов. В настоящее время в нём находится филологический факультет, а также ректорат и основные центральные службы университета.

Вторым по важности является корпус гуманитарных факультетов (КГФ), расположенный по адресу проспект Вернадского, д. 88. В нём размещаются следующие институты и факультеты МПГУ: Институт детства, Институт иностранных языков, Институт социально-гуманитарного образования, Институт физической культуры, спорта и здоровья, Институт истории и политики, Институт международного образования. Здание строилось с конца 1970-х годов, открыто в 1990 году.

Старейшим корпусом МПГУ является здание химического факультета в Несвижском переулке, д. 3, построенное в 1798 году как жилой дом.

Структура и направления 

В 11 институтах и на 4 факультетах МПГУ в 13 корпусах, расположенных в разных районах Москвы, учатся около 14 тысяч студентов. Ведётся обучение иностранных студентов. Открыто несколько филиалов в городах России.

Университет готовит учителей по всем школьным предметам, дефектологов, социологов, журналистов, юристов, психологов и т. д. По некоторым направлениям подготовки в МПГУ можно получить степень бакалавра и магистра. Лучшим студентам полагаются стипендии Президента РФ, Правительства РФ, А. Ф. Лосева, П. С. Новикова.

В МПГУ 32 диссертационных совета, из них 22 докторских. Ведётся активная деятельность в области фундаментальных и прикладных научных исследований по 13 отраслям науки. Библиотека МПГУ содержит уникальные по своей ценности издания; общий фонд — около 2 млн книг. Одна из старейших и самых больших вузовских библиотек.

В числе выпускников вуза разных лет — педагоги, учёные, журналисты, писатели, политики, администраторы, барды (Юрий Визбор и Юрий Ряшенцев, написавшие в 1953 году Гимн МГПИ, Юлий Ким, Ада Якушева и др.; благодаря им одним из шутливых названий вуза стало «Московский государственный поющий институт»).

Институты и факультеты МПГУ 
В состав МПГУ входят следующие институты:
 Институт биологии и химии (до 2014 года — Биолого-химический и химический факультеты)
 Институт детства, с 2014 года
 Дефектологический факультет
 Факультет начального образования
 Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования
 Институт иностранных языков (бывш. факультет иностранных языков, в 2014—2016 в составе Института филологии и иностранных языков)
 Институт международного образования. Самое молодое структурное подразделение МПГУ. Открыто 1 сентября 2017 года
 Институт изящных искусств (до 1.02.2018 Институт искусств)
 Художественно-графический факультет
 Музыкальный факультет
 Институт истории и политики
 Исторический факультет
 Факультет прикладной политологии
 Институт социально-гуманитарного образования (бывш. факультет социологии, экономики и права). Образован в 2015 году
 Институт физики, технологии и информационных систем (бывш. факультет физики и информационных технологий и факультет технологии и предпринимательства)
 Факультет физики и информационных технологий
 Факультет технологии и информационных систем
 Институт физической культуры, спорта и здоровья (бывш. факультет физической культуры). Образован в 2014 году
 Институт филологии (бывш. филологический факультет, в 2014—2016 в составе Института филологии и иностранных языков)
 Географический факультет
 Институт математики и информатики МПГУ (бывш. математический факультет)
 Математический факультет
 Факультет информатики
 Факультет дошкольной педагогики и психологии
 Институт педагогики и психологии МПГУ
 Лицей МПГУ

Филиалы МПГУ 
В 2015 году к имеющемуся филиалу МПГУ в Новосибирске добавились восемь филиалов присоединённого МГГУ им. М. А. Шолохова:

 Анапский филиал
 Балабановский филиал
 Дербентский филиал
 Егорьевский филиал
 Покровский филиал
 Ставропольский филиал
 Сергиево-Посадский филиал
 Шадринский филиал

С 1 апреля 2022 года в состав МПГУ входит 5 филиалов:
 Анапский филиал
 Дербентский филиал
 Покровский филиал
 Ставропольский филиал
 Филиал в г. Черняховске

Наука

Издания 
Газеты
 «За Лениным» (1926—1930).
 «Культармеец» (1930—1937).
 «Педвузовец» (1937—1941).
 «Ленинец» (1951—1990).
 «Педагогический университет» (с 1991).

Руководство 

Директора МВЖК
 Герье, Владимир Иванович (1872—1888 и 1900—1905)
 Вернадский, Владимир Иванович (1905)
 Чаплыгин, Сергей Алексеевич (1905—1918)

Ректоры 2-го МГУ
 Чаплыгин, Сергей Алексеевич (1918—1919)
 Намёткин, Сергей Семёнович (1919—1924)
 Пинкевич, Альберт Петрович (1924—1930)

Директора МГПИ (в 1931—1937 им. А. С. Бубнова, с 1941 — им. В. И. Ленина)
 Малышев, Михаил Петрович (1930—1931)
 Сегаль, Моисей Абрамович (1931—1935)
 Никич-Криличевский, Юрий Николаевич (1935—1937)
 Косых, Тихон Семёнович (1938)
 Витиевский, Афанасий Николаевич (1939—1941)
 Котляров, Серафим Прокопьевич (1941—1942)
 Попов, Павел Иванович (1942—1943)
 Нечаев, Николай Васильевич (1943—1945)
 Мясников, Пётр Вениаминович (1945—1948)
 Золотухин, Пётр Васильевич (1948—1950)
 Поликарпов, Дмитрий Алексеевич (1950—1954)
 Киреев, Николай Прокофьевич (1954—1960)
 Далматов, Иван Петрович (1960—1963)

Ректоры МГПИ им. В. И. Ленина
 Жамин, Виталий Алексеевич (1963—1966)
 Кашутин, Павел Александрович (1966—1979) 
 Петров, Александр Петрович (1980—1987)
 Матросов, Виктор Леонидович (1987—1990)

Ректоры МПГУ
 Матросов, Виктор Леонидович (1990—2013). 8 июля 2013 года был снят с поста ректора, врио ректора был назначен д.п.н. А. И. Нижников.
 Семёнов, Алексей Львович (2013—2016).
 Лубков, Алексей Владимирович (и. о. в 2016—2017, ректор с 2017).

Известные преподаватели и выпускники 
 См. :Категория:Преподаватели МПГУ
 См. :Категория:Выпускники МПГУ

Проблемы и критика 

В 2012 году МПГУ был включён в список вузов с признаками неэффективности.

В 2015 году были закрыты филиалы МПГУ в Брянске, Краснодаре и Ульяновске. По данным интернет-СМИ «73online.ru», ульяновский филиал был закрыт вследствие плохих показателей по результатам проверки Минобрнауки России.

В 2015 году Минобрнауки России признало неэффективным последний действующий филиал МПГУ в Новосибирске. Филиал планируется закрыть в 2017 году.

 Критика нарушений академической этики
В ноябре 2012 года разгорелся скандал с защитой диссертаций Андреем Андрияновым и Владимиром Тором в диссертационном совете Д 212.154.01 (руководитель совета — Александр Данилов) в Московском педагогическом государственном университете в связи с обилием плагиата, а также фальсификациями в списке публикаций, обнаруженными в ряде диссертаций, защищавшихся в этом же диссертационном совете.

Журналистское расследование показало наличие проблем со многими другими диссертациями, защищёнными в совете (плагиат, ссылки на несуществующие публикации). По оценке сетевого экспертного сообщества «Диссернет», в данном диссертационном совете произошло «90 липовых защит».

31 января 2013 года комиссия Министерства образования и науки, изучавшая деятельность этого диссертационного совета, опубликовала итоговый доклад о своей работе, в котором рекомендовала лишить учёных степеней лиц, защищавшихся с нарушениями «Положения о порядке присуждения учёных степеней», и сделала ряд выводов о состоянии системы присуждения учёных степеней в Российской Федерации. В том же докладе было рекомендовано запретить Александру Данилову занимать какие-либо должности, связанные с присуждением учёных степеней. 1 февраля 2013 года А. А. Данилов был уволен из МПГУ. 18 февраля 2013 года министром образования и науки был подписан приказ о лишении учёных степеней 11 человек, получивших эти степени по итогам защиты в данном диссертационном совете. 20 февраля деятельность диссертационного совета приказом Минобрнауки была прекращена.

8 июля 2013 года по обвинению в СМИ министром Ливановым был снят с должности ректор МПГУ Виктор Матросов.

По состоянию на июль 2016 года проект «Диссернет» обнаружил более 95 текстов диссертаций с признаками нарушений академической этики, защищённых в МПГУ, и более 10 преподавателей МПГУ с подобными диссертациями.

Примечания

Литература 

 
 
 Владимир Иванович Герье и Московские высшие женские курсы: Мемуары и документы. — М., 1997. — 158 с.
 Москвин В. В. Московские высшие женские курсы в начале XX века. — М., 1999.
 Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (1872—1972). — М., 1972.
 Московский педагогический государственный университет. 125 лет. — М., 1997. — 560 с., илл.
 Московский педагогический государственный университет. — М., 2002. — 144 с., илл.
 Очерки истории Московского педагогического государственного университета. — М., 2002. — 480 с.
 Ректоры МПГУ. 1872—2000. — М., 2000. — 160 с., илл.

 Архивы
 Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ):
 Ф. 386 «Московские высшие женские курсы».
 Центральный муниципальный архив Москвы (ЦМАМ):
 Ф. 714 «Второй Московский государственный университет».
 Ф. 586 «Московский педагогический государственный университет».
 Архив МПГУ.
 Архив Музея МПГУ.

Ссылки 
 Официальный сайт МПГУ
 МПГУ в проекте НФПК
 Сайт физического факультета МПГУ
 Сайт географического факультета МПГУ
 Сайт филологического факультета МПГУ (сейчас временно не доступен)
 Учебно-научный филологический центр МПГУ
 Учебно-научный радиофизический центр МПГУ
 Ещё один форум МПГУ, существующий с 2003 года
 Official web site of MOSCOW STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
 Критика
 Профессора и доценты МПГУ и примеры их непосредственного участия в индустрии фальсификации диссертаций // Диссернет
 Преподаватели МПГУ и их списанные диссертации // Диссернет

 
Организации, награждённые орденом Ленина
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Педагогические высшие учебные заведения России
Архитектура неоклассицизма в Москве